Kylix, ókori görög ivóedény
 Kylix, a Borland Software Corporation fejlesztőeszköze